Bläss ist die schweizerische Bezeichnung für Schweizer Sennenhunde (mit Blesse):

 Appenzeller Sennenhund
 Berner Sennenhund
 Entlebucher Sennenhund
 Grosser Schweizer Sennenhund

Bläss, Blaess oder Bläß ist der Familienname folgender Personen:

 Carola Bläss (* 1959), deutsche Schauspielerin und Kabarettistin
 Edmund Bläss (1769–1844), Schultheiß von Viernheim und hessischer Landtagsabgeordneter
 Helmut Bläss (1926–2005), deutscher Theaterintendant, Regisseur und Schauspieler
 Petra Bläss (* 1964), deutsche Politikerin (PDS)
 Richard Bläß, deutscher Kommunist
 Viktor Blaess (1876–1951), Professor für angewandte Mechanik und Schwingungslehre

Bläß steht für:
 Bläß (Lasörlinggruppe), Gipfel in der Lasörlinggruppe, Osttirol

Siehe auch:

 Blässhuhn
 Bless
 Blass
 Bläß’sches Palais in Heilbronn
 Blässe (Begriffsklärung)
 Blaisse